А́истник, или Гра́бельник () — род невысоких травянистых растений, изредка полукустарников, из семейства Гераниевые (Geraniaceae).

По данным The Plant List на 2013 год, род содержит 128 действительных видов; большинство в умеренном поясе Старого Света, два-три в Южной Африке и Австралии и два-три распространены широко по всему земному шару.

Ботаническое описание 
Листья двоякоперистые с мелкими долями.

Цветки одиночные или в небольшом числе, розоватые и лиловатые; из 10 тычинок пять без пыльников (стаминодий).

Плод состоит из 5 сухих односемянных плодиков, расположенных вокруг основания сильно разросшейся вверх цветочной оси. По созревании плодики отделяются от этой оси и заворачиваются вверх, оставаясь, однако же, в связи с цветочною осью посредством длинных придатков, или хвостиков, снабжённых волосками на одной стороне. Хвостики эти закручиваются спиралью (штопором), начиная от плода, а концы их остаются прямыми и заострёнными; при различной влажности воздуха в сырую или сухую погоду хвостики этих плодиков то раскручиваются, то закручиваются, лёжа на земле, и тем самым ввинчивают понемногу саму семянку в землю, содействуя обсеменению.

Применение 
В садоводстве известны  из Южной Европы с пурпуровыми цветками и , среднеевропейское растение с розовыми цветками; на песчаной почве растут лучше.

По всей Северной и Средней Европе и Сибири часто попадается в лесах и на сорных местах аистник обыкновенный, или цикутовый (), с мелкими грязно-розовыми цветками и слабым мускусным запахом, а  — в Южной Европе, на Кавказе и в Западной Азии. Оба вида употребительны в народной медицине внутрь и наружно, но более по суеверию, чем по действительной пользе.

Из плодиков  предлагали делать гигрометры, пользуясь их способностью скручиваться и раскручиваться при переменах атмосферной влажности.

Таксономия 
 ex  (1789)

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 128 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Гераниевые